Kom může znamenat:

kopce a vrchy
 Kom (Bulharsko) – vrchol v Bulharsku
 Kom (Korčula) (508 m) – vrchol na ostrově Korčula v Chorvatsku
 Veliki Kom (642 m) a Mali Kom (620 m) – dva vrcholy na východě pohoří Mosor v Chorvatsku

příjmení osob
 Franck Kom (* 1991) – kamerunský fotbalista
 Mary Kom (* 1982) – indická boxerka

ostatní
 Kom (Chorvatsko) – vesnice v opčině Gračac v Zadarské župě v Chorvatsku
 FK Kom – černohorský fotbalový klub z města Podgorica
 Mary Kom (film) – film z roku 2014 o Mary Kom
 Qom (Kom) – íránská provincie
 Qom (město) (Kom) – íránské město